Papps ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Papps (1932–2022), australischer Sportschütze
 Peter Papps (* 1939), australischer Sportschütze